Ljestvice i sastavi trećeg stupnja nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2019./20.  
Zbog pandemije COVID 19 u svijetu i u Bosni i Hercegovini, u ožujku 2020. je došlo do prekida nogometnih natjecanja, koja potom nisu nastavljena, te su po postojeći rezultati u prvenstvima proglašeni konačnima.

Druga liga Federacije BiH

Jug

Sjever 

 Izvori:  
 nsfbih.ba  
 rsssf.com  
 sportdc.net  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, rasspored i rezultati  
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati  
 posavinasport.com, rezultatska križaljka  
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati, verzija za ispis

Zapad 

 Izvori:  
 nsfbih.ba  
 rsssf.com  
 sportdc.net  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, rasspored i rezultati

Druga liga Republike Srpske

Povezani članci 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 4. ligaški rang 2019./20.
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 5. ligaški rang 2019./20.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2019./20.
 3